Хуан Карлос Карседо Мардонес (; ) — испанский футболист и тренер, известен по совместной работе с испанским тренером Унаи Эмери.

Карьера

Карьера игрока 
Хуан Карлос Карседо — воспитанник футбольного клуба «Оспиталет», за который выступал в Сегунде В в сезоне 1993/94. Дальнейшая карьера Карседо также была связана с клубами из Сегунды В, он провёл по одному сезону в составе клубов «Граменет» и «Эспаньол B». Затем три сезона выступал в Ла Лиге 2 за «Атлетико Мадрид B».

В 1999—2002 годах Карседо выступал во Франции за «Ниццу», за которую провёл 21 матч в чемпионате. В сезоне 2000/01 Карседо был взят в аренду основной командой «Атлетико Мадрид», боровшейся в Ла Лиге 2 за выход в Ла Лигу, однако в том сезоне команда не смогла вернуться в высший дивизион.

После «Ниццы» Карседо продолжил выступать за «Леганес» в Ла Лиге 2 и «Лас-Пальмас» в Сегунде В.

Карьера тренера 
В 2006 году Хуан Карлос Карседо присоединился к тренерскому штабу Унаи Эмери в «Альмерии». С Эмери Карседо играл в начале 2000-х в «Леганесе». Летом 2008 года после успешного сезона в Ла Лиге Эмери был приглашён возглавить «Валенсию», а руководство «Альмерии», в свою очередь, предложило возглавить команду Карседо, но тот предпочёл последовать за Эмери.

В дальнейшем Карседо работал ассистентом Эмери в «Валенсии» (2008—2012), московском «Спартаке» (2012), «Севилье» (2013—2016), «Пари Сен-Жермен» (2016—2018) и лондонском «Арсенале» (2018—2019).

10 мая 2015 года Карседо провёл матч с «Сельтой» в качестве главного тренера «Севильи», из-за отсутствия Унаи Эмери в связи со смертью отца , также профессионального футболиста. Игра закончилась ничьей 1:1.

В качестве ассистента Эмери Карседо трижды становился бронзовым призёром чемпионата Испании с «Валенсией», трижды победителем Лиги Европы УЕФА с «Севильей», чемпионом и обладателем Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте bdfutbol.com
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Оспиталет»
Игроки ФК «Граменет»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Футбольные тренеры Испании
Тренерский штаб ФК «Арсенал» Лондон
Тренеры ФК «Ивиса»
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»